Il singolare del torneo di tennis Weiden Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dirk Dier che ha battuto in finale Tamer El Sawy 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Martin Sinner (secondo turno)
 Marcello Craca (primo turno)
 Orlin Stanojčev (quarti di finale)
 Tomas Nydahl (primo turno)

 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Tamer El Sawy (finale)
 Lars Jonsson (secondo turno)
 Roberto Jabali (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 1997